Холмовская волость — название ряда административно-территориальных единиц в Российской империи и СССР:

 Холмовская волость (Галичский уезд) — в составе Костромской губернии
 Холмовская волость (Коломенский уезд) — в составе Московской губернии
 Холмовская волость (Бельский уезд) — в составе Смоленской губернии
 Холмовская волость (Пошехонский уезд) — в составе Ярославской губернии